Törnqvist est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1819–1898), architecte suédois ;
  (1915–2001), diplomate finlandais ;
 Gunnar Törnqvist (né en 1933), géographe suédois ;
  (né en 1982), joueur suédois de hockey sur glace ;
  (née en 1975), joueuse de football suédoise ;
  (1911–1983), mathématicien finlandais ;
  (née en 1964), chanteuse de jazz suédoise ;
  (né en 1953), homme d'affaires suédois.

Notes et références